Colegio de Santa Catalina puede referirse a:
Colegio de Santa Catalina del Valle de los Escolares (Collège de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers), uno de los que formaron la Universidad de París (1229).
Colegio de Santa Catalina (Oxford), en esa universidad.
Colegio de Santa Catalina (Cambridge), en esa universidad.
Colegio de Santa Catalina, colegio jesuita de Córdoba.
Colegio de Santa Catalina, colegio jesuita de Trigueros (Huelva).